Als Photoelement wird ein Lichtsensor bezeichnet, der selbst photovoltaisch elektrischen Strom erzeugt:

 Eine in der Bauform großflächig ausgeführte Photodiode im photovoltaischen Betrieb. In diesem Betriebsfall auch als Solarzelle bezeichnet.
 Selenzelle